Pace di Ferrara si riferisce ad un pace firmata tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia a seguito di una guerra iniziata nel 1426
 Pace di Ferrara del 1428
 Pace di Ferrara del 1433